Orodes II governou o Império Parta entre 57 e . Com o auxílio de seu irmão , assassinou seu pai  em . Casou-se com Laódice, uma princesa grega do Reino de Comagena, filha de  .

Bibliografia 

 

 

Reis da Pártia
Partas do século I a.C.
Campanha parta de Marco Antônio
Partas envolvidos nas guerras romano-partas